Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1989 war die 16. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Ngee Ann Complex in Singapur statt.
Weltmeister wurde der Ire Ken Doherty durch einen 11:2-Sieg im Finale gegen den Engländer Jonathan Birch.

Modus 
Die 61 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
 1989 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Singapur